Minami (jap. 南 „Süden“) steht für:
 Minami (Tokushima), japanische Stadt in der Präfektur Tokushima
 Minami-karamete Rock, Felsvorsprung an der Prinz-Harald-Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika
 Lake Minami, See auf der Ost-Ongul-Insel, Antarktis
 Mount Minami-heitō, Berg an der Prinz-Harald-Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika

Minami ist der Familienname folgender Personen:
 Hiroaki Minami (* 1934), japanischer Komponist

 Minami Jirō (1874–1955), japanischer General und Politiker
 Kanan Minami (* 1979), japanische Mangaka
 Kōta Minami (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Minami Kunzō (1883–1950), japanischer Maler
 Manabu Minami (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Moeka Minami (* 1998), japanische Fußballspielerin
 Shūto Minami (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Takuto Minami (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Yoshiharu Minami (* 1951), japanischer Judoka
 Yoshiya Minami (* 1971), japanischer Pornodarsteller
 Yūta Minami (* 1979), japanischer Fußballtorhüter
 Yūzō Minami (* 1983), japanischer Fußballspieler

Siehe auch: 
 Minamino-seto Strait, Meerenge vor der Prinz-Harald-Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika
 Minami-ku (Begriffsklärung)